Ислам Борисович Текеев (; род. 2 февраля 1996, Черкесск, Россия) — российский боксер, по национальности карачаевец. Мастер спорта России международного класса, член сборной России по боксу, двукратный бронзовый призёр Чемпионата России (2015, 2016) в любителях.

Любительская карьера 
В ноябре 2015 году, в Самаре завоевал бронзу на чемпионате России в весе до 91 кг.

И в ноябре 2016 году, в Оренбурге завоевал бронзу на чемпионате России в весе до 91 кг.

В октябре 2017 года, в городе Грозный участвовал в чемпионате России в весе до 91 кг, где в первом раунде соревнований по очкам (3-2) победил Святослава Тетерина, но в 1/8 финала единогласным решением судей (0-5) уступил Василию Зверяну — который в итоге завоевал бронзу чемпионата.

В октябре 2018 года, в Якутске участвовал в чемпионате России в весе до 91 кг, но в первом раунде соревнований единогласным решением судей (0-5) уступил Владиславу Ревуцкому — который в четвертьфинале уступил чемпиону России Муслиму Гаджимагомедову.

Спортивные результаты 
Победитель и призёр множества всероссийских и международных турниров, в том числе:
 Чемпионат России по боксу 2015 года — ;
 Чемпионат России по боксу 2016 года — ;
 Международный турнир памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, 2017 — ;
 Международный турнир по боксу на Кубок «Велеса», 2012 — ;
 V Всероссийская летняя Универсиада, 2016 — ;
 IV летняя Спартакиада молодежи России, 2018 — ;
 Первенство России среди юниоров 17-18 лет, 2014 — .

Примечания

Ссылки 
 
 
 Ислам Текеев — новости на сайте «Федерации бокса России»
 Ислам Текеев — новости на сайте vRINGe.com

Боксёры России
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Мастера спорта России международного класса
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Боксёры первой тяжёлой весовой категории
Боксёры-проспекты